Josiah Quincy ist der Name folgender Personen:

* Josiah Quincy I (1709–1784), US-amerikanischer Soldat
 Josiah Quincy II (1744–1775), US-amerikanischer Anwalt
 Josiah Quincy III (1772–1864), US-amerikanischer Politiker, Bürgermeister von Boston
 Josiah Quincy junior (1802–1882), US-amerikanischer Politiker, Bürgermeister von Boston
 Josiah Quincy (1859–1919), US-amerikanischer Politiker, Bürgermeister von Boston